Tuemose kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Tuemose (Fangel Sogn) – en bebyggelse i Fangel Sogn, Odense Kommune
 Tuemose (Lidemark Sogn) – en bebyggelse i Lidemark Sogn, Køge Kommune
 Tuemose (Søby Sogn) – en bebyggelse i Søby Sogn, Ærø Kommune